#перенаправление Чемпионат Германии по футболу 2020/2021